Ривес — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ривес, Яков Юльевич (Янкев Юдович Баскин; 1886—1975) — еврейский советский писатель. См. также 
 Ривз